Почуйки — село в Україні, в Попільнянському районі Житомирської області.
 Почуйко Адам Сергійович (нар. 14 жовтня 1931(19311014), тепер Республіка Білорусь) — український радянський діяч.